Zicken steht für:

 Plural von Zicke
 Verb von  Zicke (Schimpfwort)
 Zickenbach (Pinka), ein Bach im österreichischen Burgenland